Бори́с Ко́робов:
 Коробов, Борис Константинович (род. 1946) — российский государственный деятель, член Совета Федерации, бывший мэр Костромы.  
 Коробов, Борис Самойлович (1905—1975) — советский конструктор вооружений в области артиллерийских систем и антенных установок. Лауреат Ленинской премии и Госпремии СССР.